Cipollino bezeichnet:
 Cipollino, karbonatische Naturwerksteine
 Cipollino, Hauptfigur in Gianni Rodaris gleichnamigem Roman, siehe Zwiebelchen

Cipollino ist der Familienname folgender Personen:
 Renato Cipollini (1945–2019), italienischer Fußballspieler 
 Victoria Cipollino, Schauspielerin

Siehe auch:
 Cipolla
 Cipollina
 Cipollini